Energijo, ki jo v tehniki in širše vložimo v nek proces ali napor, ki se ne porabi za koristen namen, označujemo kot izgubljeno. Od energijskih izgub je odvisen izkoristek. Za električni tok v superprevodnikih so energijske izgube neznatne in zato supreprevodniki poleg alternativnih goriv predstavljajo enega od velikih upov za prihodnost pri stremenju k učinkoviti porabi energije. Ker je energija vir vse dejavnosti in kot taka zelo dragocena, predstavljajo energijske izgube v splošnem enega od najtežjih izzivov za nadaljnji razvoj civilizacije in tehnologije.

Glej tudi 
 Izkoristek
 Učinkovitost
Energija